Il doppio del torneo di tennis Medjugorje Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Minar e Martin Slanar che hanno battuto in finale Pere Riba e Pablo Santos 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Dodig /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Stephen Amritraj /  Matwé Middelkoop (semifinali)

 Pere Riba /  Pablo Santos (finale)
 Jan Minar /  Martin Slanar (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Medjugorje Open 2008